LG Würzburg steht für:

 Landgericht Würzburg
 Laufgemeinschaft Würzburg